Donald Shebib (né en 1938), réalisateur, monteur, directeur de la photographie, scénariste et producteur canadien
 Naoum Shebib (1915-1985), architecte égyptien.

Patronyme arabe